Премудрый может означать:

 Акира Премудрый — советник ассирийского царя, главный герой старинного сказочного сказания VII века.
 Премудрый царь Берендей — сказочный царь, персонаж пьесы А. Н. Островского «Снегурочка» и других литературных произведений.
 Василиса Премудрая — персонаж славянских сказок.
 Василиса Васильевна Премудрая — сказочный мультипликационный персонаж.
 Елена Премудрая — сказочный персонаж русских сказок и фильмов.
 Григорий Премудрый (ум. 1416) — епископ Ростовский, Ярославский и Белоезерский, православный святой, святитель, память 6/19 июля.
 Гильда Премудрый (лат. Gildas Sapiens; 500—570) — древнейший историк бриттов, христианский святой, память 29 января.
 Епифаний Премудрый (ум. ок.1420) — русский православный святой, преподобный, агиограф, память 23 мая/5 июня.
 Кронан Премудрый (VIII век) — епископ ирландский, христианский святой; память 9 февраля.
 Лев Премудрый VI Философ (греч. Λέων ΣΤ' ο Σοφός) (866—912) — византийский император (886—912) из Македонской династии.
 Премудрый пескарь — сказка М. Салтыкова-Щедрина и её экранизации.
 Страшила трижды Премудрый — персонаж нескольких сказок.
 София Премудрость — богословско-философское понятие.

См. также 
 Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
 Книга Премудрости Соломона
 Премудров
 Мудрый